Katund i Ri kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Luznit, kommun, Dibër prefektur, 
Katund i Ri, Durrës, kommun, Durrës prefektur,